«Артур» — кинофильм режиссёра Стива Гордона, завоевавший две премии «Оскар» — за лучшую мужскую роль второго плана (Джон Гилгуд) и лучшую песню. Фильм имеет продолжение — «Артур 2: На мели». Главные роли исполняют Дадли Мур, удостоенный за эту актёрскую работу премии «Золотой глобус», и Лайза Миннелли.

Сюжет 
Главный герой фильма — Артур, самый богатый в мире алкоголик. Но в его жизни возникает одна проблема — для того, чтобы получить большую часть денег своих родителей, он должен жениться на девушке, которую ему сосватали его отец и бабушка. Но Артур жениться на этой девушке не может и не хочет — он любит другую, Линду Мароллу. И теперь Артур должен придумать, как ему всё устроить.

В ролях 
 Дадли Мур — Артур Бах
 Лайза Миннелли — Линда Маролла
 Джон Гилгуд — Хобсон
 Джеральдин Фицджеральд — Марта Бах
 Стивен Эллиотт — Барт Джонсон
 Джилл Айкенберри — Сюзан Джонсон
 Барни Мартин — Ральф Маролла

Ремейк

Ссылки 

 

Фильмы США 1981 года
Романтические комедийные фильмы 1980-х годов
Романтические кинокомедии США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1981 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Orion Pictures
Фильмы Warner Bros.
Фильмы с музыкой Берта Бакарака